La trompeta xinesa (en xinès: ling xiao) (Campsis grandiflora), és una espècie botànica enredadera gran i vigorosa, lenyosa, de la família de les Bignoniaceae, notable per les seves vistoses flors en forma de trompeta. De molt ràpid creixement, caducifolia, flors rastreres, grans, atoranjats o vermelles. Aconsegueix fins a 9 m de llarg. És nativa de l'est asiàtic, Xina i Japó, i és menys rústica que el seu parent.

Prefereix sòl arenosos, molt bé drenat, en posició de sol ple, i suporta grimpar. Fulles verda fosques, vores serrades.

Referències 

Bignoniàcies
Plantes verinoses